Mab et MAB peuvent faire référence à :

Sigle 
 MAB, maladie affective bipolaire, en psychiatrie ;
 MAB (Man And the Biosphere programme en anglais, Programme sur l'homme et la biosphère en français), programme de l'UNESCO dans le domaine des sciences exactes et naturelles ;
 MAB, Manufacture d'armes de Bayonne. Les modèles d'armes sortis de cette manufacture ont un nom commençant par MAB comme le MAB PA15, pistolet semi-automatique ;
 MAB, marque de guitares élaborées par le guitariste Michael Angelo Batio réputé pour sa virtuosité ;
 MAB (Monoclonal AntiBody en anglais), anticorps monoclonal ;
 MAB (Mousqueton Automatique Beretta 1938A), pistolet mitrailleur italien.
 MAB (Musée des Arts Buissonniers), musée à Saint-Sever-du-Moustier dans le département français de l'Aveyron.

Code 
MAB est un code qui peut faire référence à :
 MAB, code IATA de l'aéroport de Marabá au Brésil, également appelé Aeroporto João Correa Da Rocha.

mab est un code qui peut faire référence à : 
 , code ISO 639-3 de la langue , langue mixtèque de la région de  au Mexique ;

Informatique 
 .mab, extension du fichier informatique contenant les carnets d'adresses dans le logiciel Mozilla Thunderbird.

Nom propre 
Mab est un nom propre qui peut désigner :
 Mab, satellite d'Uranus ;
 la reine Mab, fée du folklore anglais mentionnée dans Roméo et Juliette ;

Musées 
 Musée Anne-de-Beaujeu, musée départemental d’art et d’histoire à Moulins dans le département français de l’Allier ;
 Musée Archipel Breton, association bretonne pour la sauvegarde du site de la bataille de Saint-Aubin du Cormier dans le département français d'Ille-et-Vilaine ;
 Musée archéologique de la bataille, musée consacré à la bataille de Gergovie, à La Roche-Blanche dans le département français du Puy-de-Dôme.

Divers 
 mab est un mot breton signifiant « fils ». Il apparaît comme préfixe dans certains patronymes bretons sous la forme , comme dans Abherve, Abjean ou Abhamon, qui signifient « fils d’Hervé », « fils de Jean » ou « fils de Hamon ».

Références